Fulmen steht für:

 Fulmen (Heraldik), römisches Wappenzeichen des Blitzes (eiserner Armbrustbolzen) 
 Fulmen (Unternehmen), ehemaliger französischer Blei-Akkuhersteller, heute eine Handelsmarke von Exide 
 Fulmen (Fahrzeug), spanisches Kraftfahrzeug der 1920er Jahre 

Geografische Objekte
 Fulmen (Berg) (2117 m), Berg in  British Columbia, Kanada 

Namensträger
 Erastes Fulmen, fiktiver Charakter in der Home-Box-Office-Serie Rome